

Repubblica Ceca
Bačkov – comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina

Slovacchia
Bačkov – comune del distretto di Trebišov, nella regione di  Košice